Marotz ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Marotz (1870–1936), deutscher Landschafts- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Sören Marotz (* 1973), deutscher Historiker, Geograph und Kurator